

Álbuns
 Here I Am (Blue System album)
 Here I Am (Dionne Warwick album)
 Here I Am (álbum de Groundation)
 Here I Am (álbum de Kelly Rowland)
 Here I Am (álbum de Marion Raven)
 Here I Am (álbum de Alexander Klaws)
 Here I Am (álbum de Johnny Tillotson)
 Here I Am (álbum de Jorge Santana)
 Here I Am (álbum de Marvin Sapp)
 Here I Am (álbum de Eve) ou Flirt

Canções
 "Here I Am" (canção de Air Supply)
 Here I Am (canção de Alcazar) 
 "Here I Am" (canção de Bryan Adams)
 "Here I Am" (canção de The Explosiong)
 "Here I Am" (canção de Jenny Berggren)
 "Here I Am" (canção de Monica)
 "Here I Am" (canção de Natalie Gauci)
 "Here I Am" (canção de Patty Loveless)
 "Here I Am" (canção de Rebecca St. James
 "Here I Am" (canção de Rick Ross)
 "Here I Am", de Big Tom and The Mainliners de The Sweetest Gift
 "Here I Am", de Bryan Rice de Good News
 "Here I Am", de Delta Goodrem, o B-side de "I Don't Care"
 "Here I Am", de Downhere de Ending Is Beginning
 "Here I Am", de Erik Santos
 "Here I Am", de Globe
 "Here I Am", de High and Mighty Color de Gou on Progressive
 "Here I Am", de Leona Lewis de Spirit
 "Here I Am", de Michael W. Smith de Healing Rain
 "Here I Am", de Nicki Minaj de Pink Friday
 "Here I Am", de Sertab Erener from No Boundaries
 "Here I Am", de Skid Row from Skid Row
 "Here I Am", da trilha sonora de Camp Rock
 "Here I Am", tema de abertura de The Suite Life of Zack & Cody
 "Here I Am (Come and Take Me)", de Al Green Call Me, que teve um cover por UB40

Outros usos
 Here I Am, uma campanha de publicidade da Nike

Ver também
Here Am I, álbum de Bonnie Tyler